Putot-en-Auge, Calvados
 Putot-en-Bessin, Calvados